Аггер () — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия, её речной индекс — 2728. Площадь бассейна реки составляет 816,244 км², а её общая длина — 69,5 км.

География

Течение 
Исток реки находится на южной окраине Майнерцхагена на высоте около 437 метров над уровнем моря, в километре к западу от истока Фольме. Сперва Аггер течёт на юг, вбирая справа и слева несколько небольших водотоков, затем преграждается плотиной . Здесь к нему присоединяются Ренгзе с востока и Генкель с севера. После плотины река поворачивает на запад, по дуге огибая гору Эленберг.

Впадает в Зиг с правой стороны между городами Тройсдорф и Зигбург, находящимися соответственно западнее и восточнее устья Аггера, на высоте около 52 метров над уровнем моря.

На пути своего следования Аггер протекает через районы Меркиш, Обербергиш, Рейниш-Бергиш и Рейн-Зиг.

Притоки

История 
2 января 1584 года в нижнем течении реки произошла , одно из сражений Кёльнской войны.

Примечания 

Притоки Зига
Реки Северного Рейна-Вестфалии